Djérem – departament w Kamerunie
 Djérem – rzeka w Kamerunie

fr:Djérem